Patou est le nom courant du chien de montagne des Pyrénées.

 André Patou (1910-2006), amiral français, compagnon de la Libération ;
 Candice Patou (née en 1947), actrice française ;
 Estelle Patou (née en 1977), triathlète française ;
 Jean Patou (1887 - 1936), couturier et fabricant de parfums, fondateur de la maison de parfum homonyme ;

Patou est le nom du condor de Zia dans Les Mystérieuses Cités d'or. 

Homonymie
Homonymie de patronyme